A 2023-as WST Classic egy közelgő profi pontszerző snookertorna, mely 2023. március 16. és 22. között kerül megrendezésre az angliai Leicesterben. Ez a 2022–23-as szezon tizenharmadik pontszerző versenye. A tornát a World Snooker Tour szervezi, miután a 2023-as Turkish Masters finanszírozás okok miatt elmaradt.

Lebonyolítás 
A tornán 128 játékos vehetett részt. Az első 64 kiemelés a világranglista állása alapján történik, a 2023-as Players Championship versennyel bezárólag. A világranglista maradék 64 játékosát pedig véletlenszerűen sorsolták ki a kiemeltekhez.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font, ebből a győztes  fontot kap. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

 Győztes: 80 000 £
 Döntős: 35 000 £
 Elődöntős: 17 500 £
 Negyeddöntős: 11 000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 4500 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 3000 £
 Legmagasabb break: 5000 £

 Összesen: 427 000 £

Ágrajz 
A torna sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Felső ág

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

Alsó ág

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

Döntők

Döntő

Százas breakek 
Összesen: 54

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2023 a snookerben